USS Adirondack je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Adirondack (1860) 
 USS Adirondack (1917) 
 USS Adirondack (AGC-15)

Adirondack